Aldona Kamela-Sowińska (ur. 1950) – polska polityk, przewodnicząca Inicjatywy dla Polski.
 Anita Sowińska (ur. 1973) – polska polityk i działaczka, posłanka na Sejm IX kadencji.
 Ewa Barbara Sowińska (ur. 5 marca 1944 w Bydgoszczy) – polski polityk, lekarka, posłanka z listy Ligi Polskich Rodzin na Sejm RP IV i V kadencji w latach 2004-2006, od 7 kwietnia 2006 Rzecznik Praw Dziecka.
 Katarzyna Antonina Sowińska (ur. 1776, zm. 1860), żona generała Józefa Longina Sowińskiego, działaczka patriotyczna i charytatywna.
 Katarzyna Sowińska (ur. 1981 w Wałbrzychu) – polska modelka, aktorka i prezenterka.

Zobacz też: Sowiński